Skeleton na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske, tekmovanje je potekalo 18. in 19. februarja 2010.

Rezultati 

Ženske